Edde steht für:

 Edde (Ungarn), ungarische Gemeinde im Komitat Somogy
 Edde (Libanon), libanesische Gemeinde, 45 km von Beirut entfernt

Eddé () ist der Name einer einflussreichen libanesischen Familie:
 Émile Eddé (1884–1949), libanesischer Politiker; Staatspräsident (1936–1941)
 Raymond Eddé (1913–2000), libanesischer Politiker; Sohn von Émile Eddé
 Pierre Eddé (1921–1997), libanesischer Politiker und Unternehmer; Sohn von Émile Eddé
 Carlos Eddé (* 1956), libanesischer Politiker

EDDE steht als Abkürzung für:
 Flughafen Erfurt-Weimar (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Ette

Abkürzung